

Persone
 Edith Meiser (1898-1993) – attrice, librettista e scrittrice di radiodrammi statunitense
 Jean-Baptiste Meiser (1857-1940) – militare e uomo politico belga

Altro
 Stazione di Meiser – stazione ferroviaria situata a Schaerbeek, comune di Bruxelles, in Belgio